

Persone
 Guido Viceconte – politico italiano
 Maura Viceconte – ex atleta italiana

Altro
 Palazzo del viceconte – edificio di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento